Bennebek steht für Orte im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein: 
 Alt Bennebek
 Klein Bennebek